Ел Сено има више значења:

 Ел Сено (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сено (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сено (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику